Il gibibyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati.
Il termine deriva dalla contrazione di giga binary byte ed ha per simbolo GiB.
Questo standard è stato definito dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) nel dicembre 1998 per stabilire i nuovi multipli del byte. Esso non fa tuttavia parte del Sistema internazionale di unità di misura, cioè del sistema metrico decimale.
Il gibibyte è collegato strettamente al gigabyte, il quale è usato (creando spesso ambiguità) o come sinonimo per gibibyte oppure per riferirsi a 109 byte ( byte) creando in quest'ultimo caso un errore del 7,4%.

1 gibibyte =  = 230 byte =  bytes

1 gibibyte ≠  =   byte → 7,4% di errore

Conversioni
In byte:
  GiB = 1 tebibyte (TiB)
  GiB = 1 pebibyte (PiB)
  GiB = 1 exbibyte (EiB)
  GiB = 1 zebibyte (ZiB)
  GiB = 1 yobibyte (YiB)

In bit:
 1 GiB = 233 bit =  bit
 1 GiB =  kibibit
 1 GiB =  mebibit
 1 GiB = 8 gibibit

Note

Voci correlate
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Collegamenti esterni 

Unità di informazione